Gimlet kan avse:

 Gimlet (drink) – en drink baserad på gin (eller vodka) och lime
 Gimlet, Idaho – en ort i Blaine County
 Gimlet, Kentucky – en ort i Elliott County